Si c’était à refaire peut faire référence à :
 Si c’était à refaire, un film de Claude Lelouch sorti en 1976 ;
 Si c’était à refaire, un album du rappeur Kery James sorti en 2001 ;
 Si c’était à refaire, une pièce de théâtre de Laurent Ruquier créée en 2005.
 Si c'était à refaire, un roman de l'écrivain français Marc Levy paru en 2012.
 Si c'était à refaire, adaptation en français de La prima cosa bella (1970) par Dalida.
 , une chanson de Céline Dion sortie en 2016.